Lancashire League 1894–95 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Fairfield FC, som i sin tredje sæson i Lancashire League vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895